Джон Флеминг:
 Флеминг, Джон (1881—1965) — британский стрелок, олимпийский чемпион.
 Флеминг, Джон (1785—1857) — шотландский зоолог и геолог, педагог.
 Флеминг, Джон Амброз (1849—1945) — английский учёный-радиотехник и электротехник, член Лондонского королевского общества.
 Флеминг, Джон (род. 1951) — американский политик, Член Палаты Представителей США с 2009 года.
 Флеминг, Джон Маркус (1911—1976) — английский экономист и государственный служащий.